Luna Verde puede referirse a:

 Luna Verde (banda), agrupación musical colombiana;
 Luna Verde (caballo), caballo de carreras criado en Irlanda.